Ruinas Jesuíticas puede referirse a:

 Ruinas Jesuíticas de la Misión de San Ignacio Miní (Argentina)
 Ruinas Jesuíticas de la Santísima Trinidad del Paraná (Paraguay)
 Ruinas Jesuíticas de Jesús de Tavarangué (Paraguay)